Geoff Paukovich (né le  à Englewood, dans l'État du Colorado aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. .

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Storm de Tri-City || USHL ||31 ||1 ||3 ||4 ||29 ||3 ||0 ||0 ||0 ||7
|- 
|2004-2005 || Pioneers de Denver || NCAA ||39 ||12 ||9 ||21 ||116 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Pioneers de Denver || NCAA ||37 ||4 ||6 ||10 ||72 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2006-2007 || Pioneers de Denver || NCAA ||39 ||8 ||9 ||17 ||65 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Thunder de Stockton || ECHL ||70 ||13 ||13 ||26 ||94 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4
|- 
|2008-2009 || Thunder de Stockton || ECHL ||6 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Falcons de Springfield || LAH ||46 ||5 ||4 ||9 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Falcons de Springfield || LAH ||63 ||5 ||3 ||8 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Wranglers de Las Vegas || ECHL || 56 || 7 || 15 || 22 || 83 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|- 
|2011-2012 || Wranglers de Las Vegas || ECHL || 47 || 5 || 7 || 12 ||47 || 18 || 2 || 3 ||5 ||8
|- 
|2012-2013 || Wranglers de Las Vegas|| ECHL ||52 ||5 ||11 ||16 ||70 ||7 ||1 ||1 ||2 ||4
|- 
|2013-2014 || Wranglers de Las Vegas || ECHL ||61 ||6 ||11 ||17 ||70 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2014-2015 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||50 ||2 ||6 ||8 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-

En équipe nationale 

|-
| 2004 || align=left| États-Unis U18 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 6 ||0 ||0 ||0 ||8 || align=left| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en avril 1986
Naissance à Englewood (Colorado)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Thunder de Stockton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Wranglers de Las Vegas